Les championnats d'Europe de tennis de table 2016, trente-cinquième édition des championnats d'Europe de tennis de table, ont lieu du 18 au  à Budapest, en Hongrie.

Simple messieurs 
Le tenant du titre Dimitrij Ovtcharov a été éliminé dès le 2ème tour par le Polonais Jakub Dyjas. 
La finale est 100% française pour la première fois de l'histoire, et voit Emmanuel Lebesson s'imposer face à son compatriote Simon Gauzy, quarante ans après la dernière victoire d'un français, Jacques Secretin, en 1976.

Doubles messieurs 
Le titre en double revient à la paire Patrick Franziska / Jonathan Groth qui s'impose en finale contre les Polonais Jakub Dyjas / Daniel Górak.

Simples dames

Doubles dames 
La finale est 100% allemande, Kristin Silbereisen / Sabine Winter remportent le titre devant Shan Xiaona / Petrissa Solja.

Doubles mixtes 
Le titre double mixte est remporté par la paire João Monteiro / Daniela Dodean Monteiro (qui sont mariés), opposée en finale à la paire suédoise Mattias Karlsson / Matilda Ekholm.

Notes et références 

2016
Tennis de table
Tennis de table 2016
Europe 2016
Europe
Sport en Hongrie en 2016
Sport en octobre 2016